Johann Albrich (1663–1690) erdélyi szász gimnáziumi tanár
 Johann Albrich (1687–1749) erdélyi szász orvos